

Musica 
 Alive and Kicking – gruppo musicale statunitense
 Alive and Kicking – album dei Delfonics del 1974
 Alive and Kicking – singolo dei Simple Minds del 1985
 Alive and Kicking – album dei Nazareth del 2003
 Alive and Kicking – album di Nana Mizuki del 2004
 Alive and Kicking – singolo dei Nonpoint del 2006

Cinema 
 Alive and Kicking – film del 1959 diretto da Cyril Frankel